Mikołaj Kochanowski (zm. 1582) – polski tłumacz i poeta
 Mikołaj z Przytyka Kochanowski – kasztelan zawichojski, sekretarz królewski, stolnik sandomierski
 Mikołaj Kochanowski (malarz) – polski malarz współczesny